A Magasin d’Éducation et de Récréation (Oktatási és szórakoztató magazin) francia ifjúsági magazin volt, amelyet 1864–1906 között adtak ki Párizsban.

A kiadó két barát, Pierre-Jules Hetzel író és szerkesztő, valamint Jean Macé tanár és későbbi politikus volt. Hetzel a párizsi Collège Stanislas-ban találkozott Macéval 1826-ban. Politikai (köztársaságpárti) nézeteik megegyeztek. A forradalom éveiben folytatott tevékenységük miatt mindkettőjüknek menekülni kellett. Amikor visszatértek Párizsba, megvalósították közös irodalmi álmukat, egy olyan magazint, amely elsősorban a fiataloknak szól, de az egész család számára kínál tartalmas olvasmányt.
Családi oktatást hozunk létre a szó valódi értelemben, olyan komoly és érdekes ismeretekkel, amely a szülők számára vonzó és a gyermekek számára előnyös. Oktatás és szórakoztatás – véleményünk szerint e két tevékenység kiegészítik egymást. Az oktatásnak olyan formában kell megjelennie, amely felkelti az érdeklődést s nem elriasztja és eltaszítja; másrészt erkölcsi igazságot ad, vagyis hasznos; ellenkező esetben könnyű lenne, és kiürítené a fejeket ahelyett, hogy gazdagítanák őket.

A lap

A kamaszoknak szánt magazin első száma 1864. március 1-jén jelent meg. Regényeken kívül, amelyek több lapszámon, évfolyamon át jelentek meg, mindenekelőtt a tudományos vagy oktatási jellegű művek alkották a magazin tartalmát. A szerkesztők elkötelezték magukat az oktatás és a humanista ideálok terjesztése mellett. Az erkölcs megszilárdításához nyújtott hozzájárulások és az idealizált magatartás Hetzel küldetése volt, aki Stahl álnév alatt publikált a saját magazinjában. A repertoárt rövid ismertetők és híres szerzők történetei egészítették ki. A magazin kiadói a minőségre összpontosítottak, olyan közismert írókat, mint Jules Verne, Hector Malot, id. Alexandre Dumas, Élisée Reclus nyertek meg a lapnak. A Magasin d’Éducation et de Récréation 1867-ben az Francia Akadémiától Montyon-díjat kapott a tudás terjesztéséért. Hetzel az elnyert díjat a magazinon és könyvkiadásain is feltüntette.

Vetélytársaitól eltérően a magazin modern volt, képekkel bőségesen ellátott. A képeket az irodalmi történetek középpontjába helyezték, ez fontos volt a gyerekek figyelmének lekötéséhez. A rajzokat, metszeteket a kor neves művészei, grafikusai készítették: Edouard Riou, Jules Férat, George Roux, Léon Benett és mások. A Magyarországon kiadott Verne-könyvek számos esetben használták fel az említett művészek illusztrációit.

A kezdeti nehézségek után a magazin éveken át 6000 példányban jelent meg, 1875-re már 10 000 előfizetőjük volt. Ezek a magas számok biztosították, hogy a magazin viszonylag olcsó lehessen. Rendesen havonta két lapszám jelent meg. A lapok összegyűjtve, kötetben is megvásárolhatók voltak. Három eltérő megjelenésben adták ki a lapszámokat: illusztrációk nélküli olcsó; néhány ábrával illusztrált változat; és egy nagyobb formátumú kiadás sok illusztrációval; a három közül ez utóbbi volt a legnépszerűbb. A különböző vásárlási, előfizetési lehetőségek biztosították, hogy minden érdeklődő számára elérhető legyen a magazin. A folytatásos közlések pozitív hatással volt a lap terjesztésére: mindenki szerette volna elolvasni a megkezdett történet folytatását.

Az 1870–71-es porosz–francia háború szétzilálta a megjelenési rendet. A lap 1872-ig minden hónap ötödik és huszadik napján jelent meg, azt követően elsején és tizenötödikén. 1876 októberében a kiadók átvették egy korábbi versenytárs, a La semaine des enfants (Gyerekhét) magazint.

Jules Verne szerepe
Jules Verne regényei, amelyek először a magazinban jelentek meg, a kamasz célközönségnek szóltak. A magazin első kiadásában, 1864 márciusában Verne közzétette Hatteras kapitány kalandjainak regényét, majd a következő évben a Grant kapitány gyermekei jelent meg. Kezdetben Verne-t nem nevezték társszerkesztőnek, neve A leghíresebb írók és tudósok együttműködésével rovatban volt olvasható. Csak az 1866 márciusában megjelent VI. kötettől említették nevét szerkesztőként a kezdőlapon. Az akkoriban hirtelen népszerűvé vált Verne a magazin hajtóerejévé lett, Hetzel cserébe platformot biztosított Verne művei első megjelenéséhez. Verne a magazin szerves részévé vált.

Jegyzetek

Források 
 
 

Francia nyelvű sajtótermékek
Franciaországi sajtótermékek